Palmarès – termine francese che indica l'elenco dei trofei o dei riconoscimenti conquistati da una squadra o da un individuo per aver primeggiato in determinate discipline sportive o in altre competizioni
Palmares – famoso quilombo (insediamento di ex schiavi) brasiliano
Palmares – comune brasiliano dello Stato del Pernambuco
Palmares – distretto della Costa Rica, capoluogo del cantone omonimo